Plaats in Indonesië
 Klaseman (Gatak), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Klaseman (Gending), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java